De oud-Friese dichter Bernlef (8e eeuw)
 Het pseudoniem J. Bernlef van schrijver Hendrik Jan Marsman
De studentenverenigingen 
F.F.J. Bernlef (Groningen) 
GHBOV It Bernlef Ielde (Leeuwarden)